Consumer Ultra-Low Voltage (CULV) — компьютерная платформа, разрабатываемая компанией Intel. Конкурирующие платформы — VIA Nano, en:Yukon, Nile и графические чипы GeForce от Nvidia в рамках проекта «NVIDIA Ion platform». Из-за их низкого энергопотребления и тепловыделения, CULV позволяет создавать очень тонкие компьютерные системы с длительным сроком службы батареи в портативных компьютерах.

Хотя первые процессоры в этой категории были одноядерными, (например SU3500), новые CULV-процессоры двухъядерные (например, SU9600). Все они основаны на архитектуре Intel Core 2 или Westmere.

Процессоры

Основанные на микроархитектуре Intel Core 2

одноядерные процессоры 
 Все модели основаны на техпроцессе 45 нм.

двухъядерные процессоры 
 Все модели основаны на техпроцессе 45 нм.

Основанные на микроархитектуре Westmere

«Arrandale» (Celeron; 32 нм)

«Arrandale» (Pentium; 32 нм)

«Arrandale» (Core i3; 32 нм)

«Arrandale» (Core i5; 32 нм)

«Arrandale» (Core i7; 32 нм)

Основанные на микроархитектуре Sandy Bridge

«Sandy Bridge» (Celeron; 32 нм)

«Sandy Bridge» (Pentium; 32 нм)

«Sandy Bridge» (Core i3; 32 нм)

«Sandy Bridge» (Core i5; 32 нм)

«Sandy Bridge» (Core i7; 32 нм) 

Продукты Intel